Murronsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Murronsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Murronsaari (ö i Norra Savolax), 
 Murronsaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 

Robotskapade Finlandförgreningar